Расс — фамилия. Известные носители:

 Расс, Теодор Саулович (1904—2001) — российский учёный-биолог, доктор биологических наук.
 Расс, Тим (род. 1956) — американский актёр.
 Расс, Франсуа (1873—1955) — бельгийский скрипач и композитор.

Топонимы 
 Расс (село) — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.

См. также 
 Рас (значения)
 Расса
 Расс-Болатчи